FHC est un sigle pouvant faire référence à :
 Fernando Henrique Cardoso, le 34 président du Brésil ;
 Frölunda HC, un club professionnel de hockey sur glace suédois ;
 Frankfurter Handball Club, un club de handball féminin allemand de la ville de Francfort-sur-l'Oder ;
 Forum Horizon Chimie, un forum autour des métiers de la chimie pour les étudiants, les écoles et les professionnels qui se tient chaque année fin Janvier à Paris.